Tima är ett släkte av nässeldjur som beskrevs av Johann Friedrich von Eschscholtz 1829. Tima ingår i familjen Eirenidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Hydrozoer
Tima